Die Volvo Car Open 2018 waren ein Tennisturnier der Damen in Charleston, South Carolina. Das Sandplatzturnier der Kategorie Premier war Teil der WTA Tour 2018 und fand vom 2. bis 8. April 2018 statt.

Titelverteidigerinnen waren Darja Kassatkina im Einzel und die Paarung Bethanie Mattek-Sands/Lucie Šafářová im Doppel.

Qualifikation 
Die Qualifikation für die Volvo Car Open 2018 fand vom 31. März bis 1. April 2018 statt.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Halbfinale, Finale

Obere Hälfte

Obere Hälfte 1

Obere Hälfte 2

Untere Hälfte

Untere Hälfte 1

Untere Hälfte 2

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 
 

WTA Tour 2018
Tennisturnier in Charleston (South Carolina)